Portishead kan syfta på:

 Portishead (musikgrupp) – en musikgrupp från Bristol, England
 Portishead (musikalbum) – ett studioalbum från 1997, gruppens andra
 Portishead, Somerset – en ort och civil parish i North Somerset, England
 Portishead and North Weston – en tidigare civil parish i North Somerset, England